У фіналі Андре Агассі переміг чемпіона пепереднього року Піта Сампраса з рахунком 4–6, 6–1, 7–6(8–6), 6–4.  

Агассі вперше в кар'єрі виграв Відкритий чемпіонат Австралії.  Він повторить цей успіх ще тричі, у 2000, 2001 і 2003 роках.

Пам'ятний момент трапився під час чвертьфінального матчу між Сампрасом і Джимом Кур'є. Поступаючись двома сетами, Сампрас зумів зрівняти рахунок 2-2. Незадовго перед виграшем першого гейму п'ятого сету він був розбитий горем від думок про свого тодішнього тренера Тіма Галліксона, у якого сталося кілька нападів під час турніру і його відправили до шпиталю в Чикаго перед матчем. Сампрас сів на своє крісло і розплакався.  Йому було важко продовжувати матч і Кур'є запропонував дограти наступного дня. Сампрас відмовився і зрештою продовжив гру. У Галліксона виявили рак мозку і він помер через рік після цього.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Андре Агассі — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1995 Australian Open Men's Singles draw 

1995 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу